Rato é um nome genérico dado a diversos mamíferos roedores pertencentes às famílias Muridae, Cricetidae, Heteromyidae, Diatomyidae e Bathyergidae, em especial:
 Rattus, género da família Muridae
 Mus, género da família Muridae
 Mus musculus, designado por camundongo (no Brasil) ou rato-doméstico (em Portugal)
 Rato (informática), acessório de informática, também designado pelo termo em inglês mouse
 Rato (zodíaco), um dos animais do ciclo de doze anos que aparece no Zodíaco da astrologia chinesa e no calendário chinês
 JATO, sistema de lançamento de aviões que usa foguetes cuja sigla em inglês é RATO (Rocket-Assisted Take Off)
 Largo do Rato, arruamento de Lisboa, Portugal, frequentemente referido simplesmente como Rato
 Estação Rato, estação do Metropolitano de Lisboa situada no Largo do Rato
 José Castelli, um ex-jogador de futebol brasileiro, conhecido como "Rato"
 Emerson Fittipaldi, ex-piloto brasileiro bicampeão da Formula 1, apelidado de Rato

Ver também
 Raton

Desambiguação
Desambiguações de topônimos